Auf der Flucht steht für:

 Auf der Flucht (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von 1963 bis 1967
 Auf der Flucht (1993), auf der Handlung der Fernsehserie basierender Spielfilm
 Auf der Flucht (Die Simpsons), ausgezeichnete Die-Simpsons-Episode
 Auf der Flucht (Lied), Lied des österreichischen Rappers Falco
 Auf der Flucht (Roman), autobiographischer Roman von Hellmuth Karasek
 Auf der Flucht – Die Jagd geht weiter, US-Neuverfilmung der Fernsehserie von 2000 bis 2001
 Auf der Flucht – das Experiment, Dokusoap des ZDF (2013) 
 Cavale – Auf der Flucht, franco-belgischer Film von Lucas Belvaux aus dem Jahr 2002
 Nord bei Nordwest – Auf der Flucht, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2023